Berehowe (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 einer Stadt Berehowe in der Oblast Transkarpatien

 einer Siedlung städtischen Typs auf der Krim, siehe Berehowe (Jalta)

 mehrerer Dörfer:
 Berehowe (Bachtschyssaraj) im Rajon Bachtschyssaraj, Autonome Republik Krim
 Berehowe (Feodossija) im Stadtkreis von Feodossija, Autonome Republik Krim
 Berehowe (Roschyschtsche) im Rajon Roschyschtsche, Oblast Wolyn
 Berehowe (Starobeschewe) im Rajon Starobeschewe, Oblast Donezk
 Berehowe (Swjahel) im Rajon Swjahel Oblast Schytomyr
 Berehowe (Melitopol) im  Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja
 Berehowe (Nowomyrhorod) im Rajon Nowomyrhorod, Oblast Kirowohrad
 Berehowe (Krasnodon) im Rajon Krasnodon, Oblast Luhansk
 Berehowe (Jaworiw) im Rajon Jaworiw, Oblast Lwiw
 Berehowe (Biljajiwka) im Rajon Biljajiwka, Oblast Odessa
 Berehowe (Skadowsk) im Rajon Skadowsk, Oblast Cherson

 der Siedlung Berehowe (Cherson) im Rajon Cherson, Oblast Cherson